Ceballos ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Ceballos Atienza (1935–2022), spanischer Geistlicher, Bischof von Cádiz y Ceuta
 Bodil Ceballos, früherer Name von Bodil Valero (* 1958), schwedische Politikerin
 Cedric Ceballos (* 1969), US-amerikanischer Basketballspieler
 Dani Ceballos (* 1996), spanischer Fußballspieler
 Francisco Antonio Ceballos Escobar (* 1958), kolumbianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Riohacha
 Gerardo Ceballos (* 1958), mexikanischer Biologe
 Isabel de Ceballos-Escalera y Contreras (1919–1990), spanische Kuratorin und Museumsleiterin

 Luis Ceballos y Fernández de Córdoba (1896–1967), spanischer Botaniker
 Marvin Ceballos (* 1992), guatemaltekischer Fußballspieler

 Rodrigo de Ceballos (1525–1591), spanischer Komponist

Ceballos steht für folgende geographischen Objekte:

 Ceballos (La Pampa), Ort in Argentinien
 Río Ceballos, Fluss in Argentinien

Siehe auch:
 Ceballo